Орестида може да се отнася до

 област в Горна Македония през Античността
 дем в днешна Гърция